Араи () — японская фамилия. Известные носители:

 Араи, Киокадзу (род. 1950) — японский и американский архитектор. Представитель т. н. «третьей волны» современной японской архитектуры.
 Араи, Лука (1904—1990) — японский прелат, епископ Иокогамы с 13 декабря 1951 года по 30 октября 1979 год.
 Араи, Мариэ (род. 1981) — японская фигуристка-парница.
 Араи, Масао (род. 1949) — японский борец вольного стиля, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 Араи, Масару (род. 1952) — японский астроном-любитель, первооткрыватель астероидов.
 Араи, Нобуо (1909—1990) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Араи, Сатоми (род. 1980) — японская актриса озвучивания.
 Араи, Сигэо (1916—1944) — японский пловец, олимпийский чемпион.
 Араи, Хирооки (род. 1988) — японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 50 км (2016).

 Араи Хакусэки (1657—1725) — японский государственный деятель периода Эдо.